Lemande peut désigner :
 les Lemande, une population du Cameroun ;
 le lemande (ou nomaande), une langue bantoïde méridionale.